BiH:
 Kućice (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Kućice (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići